Soulier ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Soulier (* vor 1840, † nach 1876), französischer Fotograf und Inhaber einer Fotoagentur für Stereoskopien 
 Fabrice Soulier (* 1969), französischer Pokerspieler
 François Soulier (* 1966), französischer Schlagzeuger
 Jean-Pierre Soulier (1915–2003), französischer Hämatologe
 Léon Soulier (1924–2016), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Limoges
 Yal Soulier (1959–2015), französischer Science-Fiction-Autor, siehe unter seinem Künstlernamen Ayerdhal